Luo är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 羅, förenklat 罗, pinyin Luó. 

I andra transkriptioner kan detta namn  skrivas Lo. Personer med namnet Lo och av kinesiskt ursprung har också tagits med här.

Den 31 december 2014 var 180 personer med efternamnet Luo bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Luo
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Luo Jinxing (född 1964), affärsman med verksamhet i Sverige
 Luo Ruiqing (1906–1978), kommunistisk politiker och general
 Yi Luo (född 1965), kemist, svensk professor
 Luo Yutong (född 1985), simhoppare

Med namnet skrivet Lo
 Bernard Lo, kanadensiskt TV-ankare
 Lo Chen-Jung (född 1961), taiwanesisk basebollspelare
 Lo Kuo-Chong (född 1965), taiwanesisk basebollspelare
 Leyan Lo (född 1985), amerikansk världsrekordhållare på Rubiks kub

Kvinnor
 Luo Wei (född 1983), taekwondoutövare
 Luo Xi (född 1987), konstsimmare
 Luo Xiaojuan (född 1984), fäktare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina